Лесной — посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Входит в сельское поселение Путь Октября.

География 
Расположен в северной части района. Поселок окружен лесными массивами (отсюда назв.). Расстояние до районного центра, села Кизильское, 52 км.

История 
Поселок основан в 1929 как хутор № 21..

Население 

(в 1970 — 447, в 1975 — 359, в 1980 — 342, в 1990 — 393, в 1995 — 343)

Улицы 
Береговая улица
Лесная улица
Молодежная улица
Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района